Elvis: A Legendary Performer Volume 1 – album kompilacyjny (składankowy) (ang. Greatest Hits) Elvisa Presleya wydany 2 stycznia 1974 przez RCA Records. Płyta zabiera największe przeboje Elvisa z poprzednich lat (zwłaszcza pięćdziesiątych) oraz 2 wywiady, których Elvis udzielił 22 września 1958 roku.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1974
Albumy kompilacyjne Elvisa Presleya